Schedocleidochasma är ett släkte av mossdjur. Schedocleidochasma ingår i familjen Phidoloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Schedocleidochasma